Die Liste der ersten Frauenfußball-Länderspiele nennt den Tag, Monat bzw. das Jahr der ersten Heim- und Auswärtsspiele sowie Spiele auf neutralem Platz und fremden Kontinenten (Gebiet anderer Konföderationen) aller Fußballnationalmannschaften der Frauen.

Das erste von der FIFA anerkannte Frauenländerspiel fand am 17. April 1971 in Hazebrouck zwischen Französinnen und Niederländerinnen statt und endete 4:0 für die Französinnen.

Legende 
Buchstabenkürzel
 Einträge ohne weitere Kennzeichnung: Die Spiele werden sowohl von der FIFA als auch rsssf.com in der Statistik eines Landes oder Turnieres und/oder mindestens einem der beteiligten nationalen Verbände gelistet. Die Spiele in anderen Kontinenten sind nur dann gekennzeichnet wenn es nicht gleichzeitig das erste Heim-, Auswärts- oder Spiel auf neutralem Platz war.
 (F) – Erstes von der FIFA gelistetes Spiel, von rsssf.com werden Spiele zu früheren Zeitpunkten oder dieses Spiel nicht gelistet bzw. es existieren weder Statistiken bei rsssf.com noch den nationalen Verbänden, in denen dieses Spiel gelistet ist.
 (R) – Erstes nur von rsssf.com in der Statistik für das jeweilige Land gelistetes Spiel, in der FIFA-Aufstellung nicht enthalten oder mit einem anderen Datum oder Austragungsort. Spiele, die in rsssf.com-Statistiken anderer Länder oder eines Turnieres genannt werden, sind durch einen Einzelnachweis belegt.
 (W) – Im Wikipedia-Artikel der Nationalmannschaft oder eines Turnieres aufgeführtes Spiel, das weder von der FIFA noch rsssf.com gelistet wird. In einigen Fällen waren die Daten falsch und wurden mittlerweile korrigiert, in einigen Fällen werden bei der FIFA oder rsssf.com frühere Spiele zu anderen Zeitpunkten genannt.
 (andere Buchstaben) – Von den nationalen Verbänden gelistetes Spiel, das von der FIFA nicht oder mit anderen Daten gelistet wird.
 Kursiv gesetzte Länder waren zum Zeitpunkt des Spieles nicht Mitglied der FIFA.

1920 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Keine Frauenländerspiele 
Folgende Länder haben noch keine von der FIFA anerkannten Spiele durchgeführt:
 Afrika: Tschad
 Asien: Brunei, Jemen, Mongolei, Oman
 Europa: San Marino
 Mittelamerika: Französisch-Guayana, Montserrat, St. Maarten, St. Martin
 Ozeanien: Föderierte Staaten von Mikronesien, Niue, Palau, Tuvalu

Keine Heimspiele 
Folgende Länder haben noch keine Heimspiele durchgeführt:

 Afrika: Dschibuti, Libyen, Seychellen, Südsudan
 Asien: Afghanistan, Bhutan, Irak, Kambodscha, Kirgisistan, Macao, Osttimor, Turkmenistan
 Mittelamerika: Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis
 Ozeanien: Amerikanisch-Samoa, Cookinseln, Kiribati, Salomonen, Tahiti
 Südamerika: –

Siehe auch 
 Frauenfußball
 Liste der ersten Fußball-Länderspiele
 Liste der höchsten Fußball-Länderspiel-Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Frauenfußball-Daten bei rsssf.com (englisch)

!
!Erste Landerspiele